Grand Pont oder Pont Grand steht für folgende Brücken:

 Grand-Pont in Lausanne, Schweiz, siehe Grosse Brücke
 Grand-Pont in Paris, Frankreich, siehe Pont Notre-Dame
 Grand pont suspendu in Freiburg im Üechtland, Schweiz, siehe Zähringerbrücke #Hängebrücke von 1834
 Grand pont des Morts in Metz, Frankreich
 Pont Grand (Tournon) in Tournon, Frankreich